Шемрок Парк () — футбольный стадион, расположенный в североирландском городе Портадаун и являющийся домашней ареной одноимённого футбольного клуба. В прошлом использовался для проведения . Классифицируется как стадион исключительно с сидячими местами, однако при этом на нём есть всего две трибуны с сидячими местами вместимостью 2770 человек: на одной стороне находится тренировочное поле, на другой стороне — старая трибуна со стоячими местами, которая ныне не используется.

Назван в честь яхт Томаса Липтона, на которых он участвовал в Кубке Америке — изображение яхты также присутствовало на одной из эмблем «Портадауна».

История стадиона 
Некоторое время на стене стадиона красовался портрет деятеля ольстерских лоялистов Билли Райта, поскольку болельщики клуба были преимущественно протестантами по вероисповеданию. В 2006 году его стёрли во избежание провокаций, а на его месте нарисовали портрет Джорджа Беста.

В конце 2008 года на стадионе была открыта трибуна MET Steel в честь известного спонсора клуба, вместимость трибуны составляет 1840 человек, на всё было затрачено 1,8 млн. фунтов стерлингов. К выходу Chalet со стадиона было передвинуто поле, чтобы болельщики лучше могли рассмотреть игроков и события на поле. В феврале 2009 года были установлены прожекторы мощностью 800 люкс по углам поля. Клуб планирует снести старую трибуну со стоячими местами и установить новую с сидячими местами, но ему не хватает в настоящее время средств.

Международные встречи 
Ирландская футбольная ассоциация постановила, что на стадионе будут играть молодёжные и юношеские сборные Северной Ирландии. Так, 31 марта 2009 года здесь прошёл матч молодёжных сборных Северной Ирландии и Украины. 24 ноября того же года в рамках турнира  состоялся матч сборной Северной Ирландии до 23 лет против .

В апреле 2014 года на стадионе прошёл матч женской сборной Северной Ирландии против Швеции, завершившийся победой гостей 4:0. Тренер сборной Швеции  заявила, что стадион абсолютно непригоден для матчей сборных, поскольку газон показался её игрокам очень скользким, а помещения её словно «отбросили в 1980-е годы»

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные стадионы Северной Ирландии